Спи́рово — топоним в России: